Calzolari ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Calzolari (1887–1983), italienischer Radrennfahrer
 Enrico Calzolari (1823–1888), italienischer Opernsänger (Tenor)